

Toponyme 

 Carazo, commune d'Espagne dans la communauté autonome de Castille-et-León, province de Burgos.
 Villanueva de Carazo, commune d'Espagne dans la communauté autonome de Castille-et-León, province de Burgos.
 Département de Carazo, département du Nicaragua.

Patronyme 

 Marifrán Carazo (1977-), femme politique espagnole
 Rodrigo Alberto Carazo Odio (1926-2009), économiste et homme d'État costaricain.